Israëlisch handbalteam (mannen)
 Israëlisch handbalteam (vrouwen)